Kapillärnät kan syfta på:

 Kapillärnät – ett nätverk av kapillärer, se kapillär
 Kapillärnät (järnväg) – den yttersta förgreningen av järnvägssystemet till allmänna lastplatser, industrier, hamnar etc

Se även
 Kapillärkraft